Anna Sophia Berglund – attrice e modella statunitense
Bruno Berglund – copilota di rally svedese
Dan Berglund – contrabbassista svedese
Emma Berglund – calciatrice svedese
Fredrik Berglund – calciatore svedese
Hans Berglund – canoista svedese
Kalle Berglund – mezzofondista svedese
Kelli Berglund – attrice, ballerina e cantante statunitense
Paavo Berglund – direttore d'orchestra e violinista finlandese